Paul Raymond (XIX wiek–XX wiek) – amerykański strzelec
 Paul Raymond (1925–2008) – brytyjski wydawca magazynów pornograficznych
 Paul Raymond (1945–2019) – angielski muzyk